Werner Hunziker ist der Name folgender Personen:

* Werner Hunziker (Maler) (1894–1975), Schweizer Maler 
 Werner Hunziker (Architekt) (1939–2004), Schweizer Architekt